Rejon kropywnycki () – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu kirowohradzkiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1600 km² i liczy około 38 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Kropywnycki.

Na terenie rejonu znajdują się 30 rad wiejskich, obejmujących w sumie 74 wsie i 1 osiedle oraz miasto wydzielone Kropywnycki, które nie wchodzi w skład rejonu.

Miejscowości rejonu

Przypisy